— верхняя палата Парламента Японии.

История и полномочия Палаты советников 

Палата советников была основана в 1947 году в связи с вступлением в силу новой Конституции Японии и созывом нового послевоенного двухпалатного Парламента. Палата стала формальным продолжением Палаты пэров Имперского Парламента Японии, основанной в 1890 году.

Статус и полномочия Палаты советников Японии определены действующей Конституцией и Законом о Парламенте 1947 года.

Палата советников Японии состоит из 242 депутатов, срок полномочий которых составляет 6 лет с условием переизбрания половины депутатов каждые 3 года (Конституция. Статья 46): из 121 депутатов 73 избираются от избирательных округов в 47 префектурах, а остальные 48 — от общенациональных округов по пропорциональной системе. Избирательное право имеют японские граждане, достигшие 18 лет, а право быть избранными в Палату имеют японские граждане старше 30 лет.

Палата советников имеет меньше прав, чем нижняя Палата представителей японского Парламента: в случае отклонения Палатой советников законопроекта, постановления или проекта бюджета, который был принят в Палате представителей, последняя имеет все возможности для придания им законной силы (Конституция. Статьи 59, 60). Палата советников не подлежит роспуску, но прекращает свои заседания в случае роспуска Палаты представителей (Конституция. Статья 54).

Палата советников может временно исполнять роль Парламента Японии по требованию Кабинета министров Японии при отсутствии Палаты представителей, но с избранием последней постановления Палаты советников утрачивают силу (Конституция. Статья 54).

Все решения Палаты советников являются действительными, если они приняты не менее, чем третью присутствующих в зале заседаний депутатов Палаты (Конституция. Статья 56).

Палату возглавляет Президент Палаты советников и его заместитель. На их должности, как правило, назначаются депутат от партии или коалиции партий большинства и депутат от меньшинства, соответственно. В Палате действуют несколько комитетов, заданием которых является присмотр и оценка действий исполнительной власти.

Место заседаний Палаты советников находится в Зале заседаний Парламента Японии.

Состав Палаты советников 

По состоянию на 31 октября 2017 года:

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Парламент Японии